Amerikai Egyesült Államok
Green Island (Iowa)
Green Island (New York)